Jérôme – francuskojęzyczna forma męskiego imienia Hieronim.

Osoby 
Imiona:
 Antoine Jérôme Balard – francuski chemik, odkrywca bromu
 Jean Jérôme Hamer – belgijski duchowny katolicki, kardynał
 Jérôme Alonzo – francuski piłkarz
 Jérôme Beau – francuski duchowny katolicki
 Jérôme Boateng – niemiecki piłkarz
 Jérôme Bonaparte – Król Westfalii, brat Napoleona Bonaparte
 Jérôme Bonnissel – francuski piłkarz
 Jérôme Carcopino – włoski historyk, pisarz i polityk
 Jérôme Clavier – francuski lekkoatleta, tyczkarz
 Jérôme Eugène Coggia – francuski astronom
 Jérôme Coppel – francuski kolarz
 Jérôme d'Ambrosio – belgijski kierowca wyścigowy
 Jérôme de Phélypeaux – francuski polityk, syn Louisa Phélypeaux
 Jérôme Ferrari – francuski pisarz i tłumacz
 Jérôme Gay – francuski skoczek narciarski
 Jérôme Gnako – francuski piłkarz
 Jérôme Golmard – francuski tenisista 
 Jérôme Haehnel – francuski tenisista
 Jérôme Jeannet – francuski szermierz, szpadzista
 Jérôme Kerviel – francuski makler banku Société Générale, przestępca finansowy
 Jérôme Lalande – francuski matematyk, astronom, pisarz oraz wolnomularz
 Jérôme Lalemant – francuski jezuita, misjonarz w Kanadzie
 Jérôme Le Banner – francuski kick-boxer
 Jérôme Lejeune – francuski lekarz i genetyk
 Jérôme Leroy – francuski piłkarz
 Jérôme Lulling – luksemburski lingwista
 Jérôme Neuville – francuski kolarz
 Jérôme Pétion de Villeneuve – francuski polityk, żyrondysta
 Jérôme Pineau – francuski kolarz
 Jérôme Romain – dominicki lekkoatleta, trójskoczek
 Jérôme Rothen – francuski piłkarz
 Jérôme Thomas – francuski bokser
Nazwiska:
 Fabien Jérôme – gwadelupski piłkarz
 Jean Jérôme – francuski komunista, uczestnik francuskiego ruchu oporu

Miejscowości 
Francja:
 Boyeux-Saint-Jérôme – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Kanada:
 Saint-Jérôme – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec

Pozostałe 
 (1414) Jérôme – planetoida

Zobacz też 
 Geronimo
 Jeroen 
 Jerome
 Jeronimas

fr:Jérôme